Alfons Orleański (1886–1975)
 Alfons Orleański (ur. 1968)